Typ 75 oder Type 75 steht für:

 Typ 75 (Panzerhaubitze), japanische Panzerhaubitze
 MÁVAG-Typ 75, ungarische Baureihe von Tenderlokomotiven
 Bristol Type 75, Flugzeug von Bristol, siehe Bristol Type 62
 NSB Type 75, Triebfahrzeug der Norwegischen Staatsbahnen

Abkürzung